Shawville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Shawville (Pennsylvania)
 Shawville (Texas)
 Shawville (Vermont)

in Kanada:
 Shawville (Québec)